

Гленфілд — місто, штат Північна Дакота
 Гленфілд — місто, штат Пенсільванія